Појам Калараши може да се односи на:

 Калараши, град у Румунији.
 Калараши (округ)
 Калараши (Ботошани)
 Калараши (Долж)
 Калараши (Клуж)
 Калараши (Молдавија), град у Молдавији